Proposal steht für:

 Angebotsabgabe bei einer Ausschreibung, siehe Ausschreibung #Varianten der Ausschreibung in der Privatwirtschaft
 Kurzbeschreibung eines wissenschaftlichen Projekts, siehe Exposé (Wissenschaft)

Bestandteil von Werktiteln:
 A Modest Proposal, Satire (1729) von Jonathan Swift
 Indecent Proposal, Originaltitel von Ein unmoralisches Angebot, US-amerikanischer Spielfilm (1993)
 The Proposal, Originaltitel von Selbst ist die Braut, US-amerikanische Filmkomödie (2009)

Siehe auch:
 Vorschlag